Histoire avec bruits de casseroles est un conte de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier, illustré par Daniel Maja, publié en 1986 aux Éditions du Sorbier.

Le sujet central 
L'invention du casque et pourquoi les hommes l'ont inventé

Les personnages 
 les soldats
 Jeanne d'Arc
 les singes
 les casseroles

L'histoire 
Au début, les hommes préhistoriques ne portaient rien sur la tête. mais comme les singes leur balançaient des noix de coco, ils ont songé à se protéger avec leurs marmites dont ils ont amélioré l'aspect. Les gaulois ajoutèrent deux ailerons de canard sur le côté et les romains une crête de coq sur le sommet. Grâce à quoi ils gagnèrent la bataille d'Alésia en 52  Les Gaulois ayant adopté la crête on parla de coq gaulois.

En fait l'histoire s'appuie sur l'Histoire de France pour démontrer que le casque est issu de la casserole. Cette vaste blague est un conte étiologique.

Exploitation pédagogique 
 Étude des costumes et du casque à travers les âges
 Étude des casseroles

Notes et références

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste
 à la médiathèque de Revel

Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse